Чемпионат мира по ралли 1984 года — 12-й сезон чемпионата мира по ралли под эгидой ФИА. Сезон состоял из 12 этапов, как и предыдущий. Стиг Блумквист стал чемпионом, обойдя в итоговой таблице прошлогоднего триумфатора и товарища по команде Ханну Миккола. Их команда Audi победила в зачёте производителей, обойдя чемпиона 1983 года Lancia. В середине сезона 1984 года в чемпионате дебютировала команда Peugeot с моделью 205T16, главным триумфатором двух последующих чемпионатов.

Обзор сезона 
Немецкая команда Audi Sport собрала в своем составе на сезон 1984 года четырех сильных раллийных гонщиков: действующего чемпиона мира Ханну Миккола, двукратного чемпиона мира Вальтера Рёрля, а также призёров последних лет: Мишель Мутон  и вернувшегося в команду Стига Блумквиста. Lancia Martini сохранила контракт с Маркку Аленом в качестве основного пилота, а также пригласила итальянца Аттилио Беттегу. Руководитель коллектива Чезаре Фиорио дополнительно подписал контракт с Хенри Тойвоненом, заявив: «Будет трудно бороться с четырьмя пилотами Audi вдвоем».

Весь сезон доминировали Блумквист и Миккола за рулем Audi Quattro A2. Стиг в итоговой классификации оказался выше, одержав пять побед по ходу сезона, причём три из них — подряд, чего ранее в чемпионате мира никому не удавалось. Одну из гонок он выиграл на новой модели Sport quattro. Ханну пришлось довольствоваться вторым местом в общем зачете, несмотря на восемь подиумов в сезоне. Маркку закончил чемпионат третьим. Команда Audi Sport ушла в отрыв с первых этапов, выиграв шесть из первых восьми гонок, в том числе, заняв весь подиум на двух этапах. Несмотря на это, общая победа в зачёте марок была достигнута с относительно небольшим отрывом в 12 очков от пришедшей второй Lancia Martini. Этот триумф стал вторым и последним в истории для автопроизводителя Audi в зачёте марок чемпионата мира по ралли.

В конце сезона, чемпион мира 1981 года Ари Ватанен громко вернулся в лидеры мирового ралли за рулем Peugeot 205 T16. Он выиграл три этапа из четырёх последних, и успел заработать очки, которых хватило для четвертого места в общем зачете. Его выступление показало, что Peugeot Sport, во главе с Жаном Тодтом — перспективная команда, который может взять верх над Audi. Именно это и произошло, в последующие два года чемпионские титулы в личном и командном зачёте достались французскому коллективу.

Как и в предыдущих сезонах, в то время как все двенадцать этапов учитывались для подсчета баллов в зачёт пилотов, только десять из них входили в календарь чемпионата производителей. Эти два этапа в 1984 году, который входили только в зачёт пилотов — «Ралли Швеции» и «Ралли Кот-д’Ивуар».

Команды и пилоты

Этапы

Карты

Результаты этапов

Личный зачёт 
Топ-18

Чемпионат производителей

Статистика и достижения 
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

См. также 
 Группа B

Примечания

Ссылки 
 Статистика сезона на ewrc-results.com
 Подробности сезона на wrc-info.ru

1984 год в автоспорте
Ралли
Сезоны WRC